Bao’an – jedna z 7 dzielnic miasta Shenzhen
 Bao’an, Bonan – grupa etniczna w Chinach
 Świątynia Bao’an – świątynia taoistyczna w Tajpej